Osoby o tym nazwisku:
 Karl Aage Præst – duński piłkarz
 Kurt Præst – duński piłkarz